"San Vito" pode ser:
 San Vito, comuna italiana da Sardenha
 San Vito Chietino, comuna italiana dos Abruzzos
 Celle di San Vito, comuna italiana da Púglia
 Bagnolo San Vito, comuna italiana da Lombardia
 Monte San Vito, comuna italiana do Marche
 San Vito Romano, comuna italiana do Lácio
 San Vito al Tagliamento, comuna italiana da Friuli-Venezia Giúlia
 San Vito dei Normanni, comuna italiana da Púglia
 San Vito di Cadore, comuna italiana do Vêneto
 San Vito al Torre, comuna italiana da Friuli-Venezia Giúlia
 San Vito sullo Ionio, comuna italiana da Calábria
 San Vito di Leguzzano, comuna italiana do Vêneto
 San Vito di Fagagna, comuna italiana do Friuli-Venezia Giúlia
 San Vito Lo Capo, comuna italiana da Sicília

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos